Altınekin (district), een Turks district in de provincie Konya
 Altınekin (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Altınekin